«Вулкан» — существовавший ранее советский футбольный клуб из города Петропавловск-Камчатский.

История 
В первенстве СССР «Вулкан» играл в третьей и четвёртой по силе лигах (вторая и вторая низшая) в 1970—1974 и 1989—1991 годах. Наивысшее достижение — второе место в 5 зоне второй лиги и 4 место в полуфинальном турнире в 1974 году.

В 1973 году команда стала обладателем Кубка РСФСР под руководством Арсена Найдёнова. 8 сентября в финальном матче в Пскове был обыгран «Машиностроитель» 1:0.

Команда была расформирована в за нарушение финансовой дисциплины.

В 1989 году при обкоме комсомола была создана команда второй лиги, входившая в кооператив «Атлет». На матчах собиралось до 10 тысяч зрителей.

После первенства 1991 года клуб был расформирован в связи с отсутствием денежных средств. По версии, озвученной Найдёновым, клуб был расформирован Спорткомитетом СССР за нарушение регламента: «В определенный момент появились люди из контрольно-ревизионного управления. Скрывать не стану, подбил камчасткое начальство на доплаты игрокам: по 150 нелегальных рублей за победу. Кто-то настучал, комиссия выявила „левые“ доходы. Из Москвы пришла телеграмма: „Вулкан“ распустить, всех пожизненно дисквалифицировать».

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте footballfacts.ru

Появились в 1970 году в России
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спорт в Петропавловске-Камчатском
Организации Петропавловска-Камчатского